Кожинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Кожинская волость (Гороховецкий уезд) — в составе Владимирской губернии
 Кожинская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии
 Кожинская волость (Петровский уезд) — в составе Саратовской губернии